Gradiščak je lahko:
 Gradiščak, Hrvaška
 Gradiščak (Slovenija)